Смолинка — река в Псковской области России, приток Великой;
 Смолинка — река в Львовской области Украины и Польше, приток Солотвы;
 Смолинка — сорт домашней сливы.